Eötvös György (1799–1877) katonatiszt, őrnagy
 Eötvös György (1952–2022) artista
 Eötvös György (1962–) történész